Тога — верхній чоловічий одяг у Стародавньому Римі.

Топонім 

 Тога — муніципалітет в Іспанії
 Тога — острів у Тихому океані, в групі Торрес.
 Тога — село в районі Хігасітонамі, перфектура Тояма.